Ташмухамед Алиевич Сарымса́ков () — советский и узбекский математик.

Биография 
Родился 10 сентября 1915 года (по другим источникам — 29 августа) в селе Шахрихан (ныне город, Андижанская область, Узбекистан). В 1936 году окончил физико-математический факультет САГУ имени В. И. Ленина (Ташкент).

Сарымсаков — известный специалист по теории вероятностей и математической статистике. Автор более ста научных трудов. С 1936 года — научный работник, доцент, профессор САГУ (1942), заведующий кафедрой там же. Доктор физико-математических наук (1942), академик АН УзССР (1943),

В 1943—1944, 1952—1958, 1971 годах — ректор САГУ, в 1946—1952 годах — президент АН УзССР, в 1960—1971 годах — министр среднего и высшего образования УзССР.

Член ВКП(б) с 1944 года. Депутат ВС СССР 3 созыва (1950—1954).

Умер 18 декабря 1995 года.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР (1960)
 Герой Социалистического Труда (3.4.1990)
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за разработку и внедрение в практику новых методов составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды
 Государственная премия Узбекской ССР имени Бируни (1967)
 четыре ордена Ленина (23.1.1946; 16.1.1950; 15.9.1961; 3.4.1990)
 три ордена Трудового Красного Знамени (4.11.1944; 11.1.1957; 9.9.1971)
 орден «Знак Почёта» (1.3.1965)
 орден Октябрьской революции (3.10.1975)
 медаль «За трудовую доблесть» (6.11.1951)
 орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан) (2002, посмертно)

Примечания

Литература 
 Қазақ Совет энциклопедиясы, 1976 жыл, Алматы,10 том, 45 бет

Ссылки 
 Его статьи на Math-Net.Ru

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Заслуженные деятели науки и техники Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Ректоры вузов Узбекистана